Галлатін (округ, Іллінойс)
 Галлатін (округ, Кентуккі)
 Галлатін (округ, Монтана)

Див. також 
 Галлатін